Стефан Стефанов може да се отнася за:

 Стефан Стефанов (1876 – 1946) – български политик;
 Стефан Стефанов (? – ?) – български политик и адвокат, един от основателите на Български акционни комитети във Вардарска Македония;
 Стефан Стефанов (1919 – 2003) – български зоолог;
 Стефан Стефанов (1923 – 2014) – български футболист, участник на летните олимпийски игри в Хелзинки;
 Стефан Стефанов (1926 – 1996) – български архитект;
 Стефан Стефанов (р. 1936) – български актьор;
 Стефан Стефанов (р. 1951) – български офицер, бригаден генерал.